Pohl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans Pohl
 Johann Baptist Emanuel Pohl
 Richard Walter Pohl